Bitwa pod Pułtuskiem – bitwa stoczona w 1337 roku podczas wojen polsko-litewskich
 Bitwa pod Pułtuskiem – bitwa stoczona w 1703 roku podczas wielkiej wojny północnej
 Bitwa pod Pułtuskiem – bitwa stoczona w 1806 roku podczas wojen napoleońskich
 Bitwa pod Pułtuskiem – bitwa stoczona w okresie wojny polsko-bolszewickiej
 Bitwa pod Pułtuskiem – bitwa stoczona w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej